Ascanio Filomarino – cardinale italiano
 Ferdinando Cito Filomarino – regista e sceneggiatore italiano
 Isabella Filomarino – nobile italiana
 Luigi Cito Filomarino – militare e politico italiano